Петропавловский уезд — название нескольких уездов (исторических административных единиц в составе губерний и областей) Российской империи и первых лет существования РСФСР.

 Петропавловский уезд — уезд Акмолинской области.
 Петропавловский уезд — уезд Камчатской области.